Гавеновичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гавеновичи — до 1935 года название деревни Володарск в Речицком районе Гомельской области.
 Гавеновичи — до 1964 года название деревни Красное в Сморгонском районе Гродненской области.
 Гавеновичи — до 1958 года название деревни Посёмковичи в Крупском районе Минской области.